Țigana se poate referi la

 Râul Țigana, unul din afluenții râului Dobra, din județul Hunedoara,

Vezi și 

 Țigana
 Țigani
 Țiganiada
 Țigănași
 Țigănești

Nume proprii
Toponime românești